Шептаки — топоним:

 Шептаки — историческое село в Новгород-Северском районе Черниговской области (Украина)
 Шептаки — деревня в Моргаушском районе Республики Чувашия (Российская Федерация)